LIH est un sigle qui peut signifier :

 Les différentes ligues internationales de hockey ayant déjà existé :
Ligue internationale de hockey de 1904 à 1907
Ligue internationale de hockey de 1929 à 1936
Ligue internationale de hockey de 1945 à 2001
Ligue internationale de hockey - nouveau nom de la United Hockey League en 2007.

 Le Laboratoire d'informatique du Havre, qui fait partie du Laboratoire d'informatique, de traitement de l'information et des systèmes